BFSB ist eine Abkürzung für:
 Bundesvereinigung Fachplaner und Sachverständige für den vorbeugenden Brandschutz e.V.
 Bahnhofsbuch im Bereich des Eisenbahnwesens 

BFSB